USS United States (1797)
USS United States (CC-6)
USS United States (CVA-58)
USS United States (CVN-75)